Сум
 Сум — историческое название денежной единицы у некоторых тюркских народов.
 Сум, Петер Фридерик (дат. Peter Friderich Suhm; 1728—1798) — датский историк.
 Сум, Ульрих Фридрих (нем. Ulrich Friedrich von Suhm; 1691—1740) — друг Фридриха Великого, был саксонским посланником в Берлине.
 Сум, Юнис (род. 1988) — кенийская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции, которая специализируется на дистанции 800 метров. 
 Сум — монгольское название административной единицы сомон.

См. также 
Узбекистанский сум
Герб Сум
Sum 41